Давай поженимся:
 «Давай поженимся» — роман Джона Апдайка, опубликованный в 1977 году.
 «Давай поженимся» () — американская комедия Ричарда Сейла (1951).
 «Давай поженимся» — советский фильм 1982 года.
 «Давай поженимся» — российская телепередача, выходившая на Первом канале с 2008 по 2022 год.